Uveral peut désigner :

Toponymes



Venezuela 
 Uveral : une localité de la paroisse civile de San José de Guaribe de la municipalité de San José de Guaribe dans l'État de Guárico ;
 Uveral : l'une des deux divisions territoriales et statistiques dont l'unique paroisse civile de la municipalité d'Esteller dans l'État de Portuguesa ;
 Uveral : capitale de la paroisse civile d'Uveral de la municipalité d'Esteller dans l'État de Portuguesa.

Homonymie de toponyme